J-2 to:
 silnik rakietowy: J-2 (silnik rakietowy)
 chińskie oznaczenie myśliwca MiG-15
 polski ultralekki samolot amatorski J-2 Polonez